Michailidis ist der Familienname folgender Personen:

 Dinos Michailidis (1937–2020), zypriotischer Politiker
 Xenon Michailidis, griechischer Sportschütze